Il singolare del torneo di tennis WTA German Open 1992, facente parte del WTA Tour 1992, ha avuto come vincitrice Steffi Graf che ha battuto in finale Arantxa Sánchez Vicario 4-6, 7-5, 6-2.

Teste di serie

 Steffi Graf (Campionessa)
 Arantxa Sánchez Vicario (finale)
 Jennifer Capriati (semifinali)
 Mary Joe Fernández (semifinali)
 Anke Huber (secondo turno)
 Jana Novotná (terzo turno)
 Katerina Maleeva (terzo turno)
 Nathalie Tauziat (terzo turno)

 Helena Suková (terzo turno)
 Sabine Appelmans (quarti di finale)
 Julie Halard-Decugis (quarti di finale)
 Laura Gildemeister (terzo turno)
 Judith Wiesner (terzo turno)
 Jennifer Capriati (quarti di finale)
 Barbara Rittner (terzo turno)
 Nataša Zvereva (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

WTA German Open 1992